Сан Хосе Идалго има више значења:

 Сан Хосе Идалго (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Идалго (Санта Марија Азомпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Идалго, Тевистле (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику